83 км, 83-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Абхазия 
 83 км — прежнее до 1951 года название платформы Араду́ Абхазской железной дороги в Очамчырском районе Абхазии.

83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 682646.

83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 042075.
 83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 044969.
 83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 045110.
 83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 186318.
 83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Ярославского направления Московской железной дороги в Сергиево-Посадском районе Московской области. Код 236339.
 83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 588567.
 83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 765711.
 83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 644381.
 83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 814778.
 83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 764899.
 83 км — пост, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 040146.
 83 км — разъезд, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 063724.

83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 466124.
 83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Львовская область). Код 375616.

83 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 741011.